Geografia:
 Algímia d'Alfara és un municipi del Camp de Morvedre.
 Algímia d'Almonesir és un municipi de l'Alt Palància.